Ламаш () — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Ламаш (Брага)
 Ламаш (Кадавал)
 Ламаш (Маседу-де-Кавалейруш)
 Ламаш (Миранда-ду-Корву)
 Ламаш, Борис Евгеньевич (1962—2014) — российский учёный и преподаватель, член Европейского и Американского геофизичесоких союзов, специалист в области физики атмосферы.